Bouanani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Djalil Bouanani (* 1966), algerischer Handballspieler, Olympiateilnehmer 1996
 Ahmed Bouanani (1938–2011), marokkanischer Schriftsteller und Filmregisseur
 Amine Bouanani (* 1997), algerischer Leichtathlet
 Badredine Bouanani (* 2004), französisch-algerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bouanane